Кубок Сумської області з футболу — обласні футбольні змагання серед аматорських команд. Проводиться під егідою Федерації футболу Сумської області. Володар Кубка разом із чемпіоном області бере участь у матчі за Суперкубок Сумської області з фуболу, який, зазвичай, проводиться в кінці серпня, після завершення сезону Вищої ліги та розіграша Кубка.

Усі переможці

Див. також 
 Чемпіонат Сумської області з футболу
 Суперкубок Сумської області з футболу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Асоціації футболу Сумської області
 Візитна картка Федерації футболу Сумської області
 Володарі Кубка Сумщини (1952−2010)
 Огляд обласних чемпіонатів України 2012. Схід  
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2013. Схід  
 Підсумки обласних чемпіонатів України 2014. Схід 

Сумська область
Спорт у Сумській області